Demydow (, russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Demydow (Wyschhorod); Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod
 Demydow (Schydatschiw); Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Schydatschiw

Siehe auch
 Demidow (Begriffsklärung)